WWK steht für:
 Flughafen Wewak in Papua-Neuguinea (IATA-Code)
 Wasserverband Westdeutsche Kanäle
 WWK Versicherungsgruppe
 Weltwirtschaftskrise
 Warmwalzwerk Königswinter

WWK